Ахмед Адли (; 19 февраля 1987, Каир) — египетский шахматист, гроссмейстер (2005). Тренер ФИДЕ (2015).

В составе сборной Египта участник 5-и Олимпиад (2006—2014) и 3-х командных чемпионатов мира (2010—2011, 2015).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 

Шахматисты Египта